Aleš Kranjc (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1997, il commence sa carrière avec le HK Jesenice. L'équipe remporte à trois reprises le championnat de Slovénie en 2005, 2006 et 2008. En 2009, il signe au Vienna Capitals où il retrouve ses compatriotes, les frères David et Marcel Rodman. Il ajoute à son palmarès le championnat de Hongrie 2011 avec l'Alba Volán Székesfehérvár.

Il porte les couleurs du HC České Budějovice dans l'Extraliga lors de la saison 2011-2012.

En 2012, il rejoint les Kölner Haie dans la DEL. Il retrouve son coéquipier en sélection Rok Tičar. Les Requins atteignent la finale des séries éliminatoires en 2013. Ils s'inclinent en finale trois victoires à une face aux Eisbären Berlin.

En 2014-2015, il commence la saison au Kouban Krasnodar dans la VHL avant que son contrat ne soit résilié. Il rebondit en obtenant un essai au Södertälje SK dans l'Allsvenskan.

Carrière internationale 
Il représente la Slovénie aux différentes compétitions internationales depuis 2003. Il prend part aux sélections jeunes. Il est sélectionné par Matjaž Kopitar pour les Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi.

Trophées et honneurs personnels

Championnat d'Europe moins de 18 ans 
1999 : nommé meilleur défenseur de la division 1 européenne.

Championnat de Slovénie 
2005 : termine meilleur pointeur chez les défenseurs.
2006 : termine meilleur pointeur chez les défenseurs.

Championnat du monde 
2006 : termine meilleur buteur chez les défenseurs.

EBEL 
 2007-2008: Sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 1998-1999 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 1999-2000 || HK Jesenice || Ligue Slovène|| || || || || || || || || || 
|-
| 1999-2000 || HK Jesenice || Alpenliga  || 30||3 ||1 ||4 ||24 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || HK Jesenice|| Ligue Slovène ||25||5||15||20||6|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || HK Jesenice || Interliga ||20||9||8||17||12|| ||  || ||  || 
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice ||Interliga ||14||1||6||7||8|| || || || ||
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice ||Ligue Slovène ||14||2||10||12||18|| || ||  || || 
|-
| 2002-2003 || HK Jesenice ||Interliga ||16||4||8||12||22|| || || ||  || 
|-
| 2002-2003 || HK Jesenice ||Ligue Slovène ||26||10||19||29||24|| 5|| 1|| 0||1 ||0 
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice||Interliga ||16||5||5||10||8||5||2||0||2||4 
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice ||Ligue Slovène ||14||7||6||13||16||4||2||1||3||2
|-
| 2004-2005 || HK Jesenice||Interliga ||25||9||12||21||68|| || || ||  ||
|-
| 2004-2005 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||19||15||11||26||24|| || || ||  ||
|-
| 2005-2006 ||HK Jesenice || Coupe continentale ||3||1||2||3||4|| || || ||  ||
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice ||Interliga ||22||10||10||20||53||6||6||1||7||20
|-
| 2005-2006 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||24||17||15||32||86|| || || ||  ||
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || EBEL || 40|| 11|| 7|| 18|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice || Ligue Slovène || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || ||  ||
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || ||  || 6|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL ||45||5||17||22||46||5||0||1||1||6
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || EBEL || 45|| 5|| 17|| 22|| 46|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||6 ||1 ||4 || 5|| 0
|-
| 2009-2010 || Vienna Capitals || EBEL || 51|| 10|| 13|| 23|| 28|| 12|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2010-2011 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 40|| 3|| 14|| 17|| 32|| || || ||  ||
|-
|2010-2011 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság  || || ||  || || || 2|| 0|| 2|| 2|| 6 
|-
| 2011 || HC České Budějovice || TE || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || HC České Budějovice ||Extraliga || 51|| 2|| 10|| 12|| 24|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Kölner Haie ||DEL || 48|| 5|| 20|| 25|| 32|| 12|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
| 2013-2014|| Kölner Haie|| DEL|| 36|| 3|| 5|| 8|| 16|| 12|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2014-2015 || Kouban Krasnodar || VHL || 5|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || ||  ||
|-
|2014-2015 || Södertälje SK || Allsvenskan ||11 || 1||0 || 1 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Pirati Chomutov || Extraliga || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Graz 99ers || EBEL || 34 || 0 || 12 || 12 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HDD Jesenice || Alps HL || 10|| 2|| 6|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || EC Bad Nauheim || DEL2 || 28|| 7|| 15|| 22|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 || 46|| 1|| 31|| 32|| 22|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 40|| 9|| 23|| 32|| 14|| 16|| 0|| 10|| 10|| 12
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 3|| 0|| 4|| 4|| 0|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 9|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || EV Lindau || Oberliga || 35|| 3|| 8|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1997 || align="left"|Championnat d'Europe junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| -3 || align="left"| Huitième place du groupe B
|-
| 1998 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 4|| 1|| 3|| 4|| 31|| || align="left"| Quatrième place du groupe C
|-
| 1999 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 4|| 1|| 3|| 4|| 10|| || align="left"|  Médaille d'argent de la division 1 européenne
|-
| 1999 || align="left"|Championnat du monde junior || 4|| 0|| 2|| 2|| 6 || +1|| align="left"|  Médaille de bronze du mondial C
|-
| 2000 || align="left"|Championnat du monde junior || 4|| 4|| 1|| 5|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent du mondial C
|-
| 2000 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| -4|| align="left"| Septième place du mondial B
|-
| 2001 || align="left"|Championnat du monde junior || 4|| 1|| 3|| 4|| 10|| +7|| align="left"|  Médaille d'or de la division 1
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -4|| align="left"| Quinzième place de l'élite
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 0|| 2|| 16|| +1|| align="left"| Médaille d'or de la division 1, groupe B
|-
| 2005 || align="left"|Qualification Jeux olympiques || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Troisième place du groupe B
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 4|| 2|| 6|| 10|| 0|| align="left"| Seizième place de l'élite
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0|| 1|| 1|| 0 || -1 || align="left"| Quinzième place de l'élite
|-
| 2009  || align="left"|Qualification Jeux olympiques || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| +1|| align="left"| Quatrième du groupe E
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 2|| 1|| 3|| 4|| +4|| align="left"| Médaille d'or de la division 1, groupe B
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 8|| -1 || align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0||align="left"| Médaille d'or de la division 1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 10|| -5|| align="left"| Seizième place de l'élite
|-
| 2013  || align="left"|Qualification Jeux olympiques || 3|| 0|| 2|| 2|| 16|| +1 || align="left"| Première place du groupe F
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"| Septième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| -1|| align="left"| Seizième place
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0||align="left"| Médaille d'or de la division 1, groupe A
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 2|| 2 || 4 || -3||align="left"| Quinzième
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0|| 0 || 6 || -1||align="left"| Cinquième de la division 1, groupe A
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"| Neuvième place

Références 

Naissance en juillet 1981
Naissance à Jesenice
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du HC České Budějovice
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Södertälje SK
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du Graz 99ers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018